Waddington kan syfta på följande platser:

Storbritannien 

 Waddington, Lincolnshire, ort i England, 
 Waddington (parish i Storbritannien, England, Lancashire),

USA 

 Waddington (ort i USA), New York, St. Lawrence County, 

Robotskapade Storbritannienförgreningar
Robotskapade USAförgreningar